Ženská dvouhra Nature Valley Open 2019 probíhala v první polovině června 2019. Do singlové soutěže nottinghamského tenisového turnaje hraného na trávě nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla australská světová dvojka Ashleigh Bartyová, která do turnaje nezasáhla.

Vítězkou se stala nejvýše nasazená Francouzka Caroline Garciaová, jež ve finále zdolala chorvatskou turnajovou dvojku a šampionku z roku 2017 Donnu Vekićovou po třísetovém průběhu 2–6, 7–6 a 7–6. Finále přerušila dešťová přeháňka. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo sedmý singlový titul na okruhu WTA Tour a druhý z trávy.

První dvě kola, dvě čtvrtfinále a část třetího čtvrtfinálového duelu byly pro vytrvalý čtyřdenní déšť odehrány v hale na tvrdém povrchu.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Nature Valley Open 2019